Cangshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet

 den Stadtbezirk Cangshan (仓山区) der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Cangshan (Fuzhou);
 den ehemaligen Kreis Cangshan (苍山县) der bezirksfreien Stadt Linyi in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Lanling;
 die Großgemeinde Cangshan (仓山镇) im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Cangshan (Cangshan);
 die Großgemeinde Cangshan (仓山镇) im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Cangshan (Zhongjiang);
 das Gebirge Cangshan oder Cang Shan (苍山) – zumeist unter dem Namen Diancang Shan (点苍山) bekannt – auf dem Gebiet der Stadt Dali in der chinesischen südwestchinesischen Provinz Yunnan, siehe Diancang Shan.